DELTA Fiber Nederland, de Nederlandse telecomaanbieder die per 1 januari 2020 de merknaam Caiway en bijbehorende klanten heeft overgenomen.
 CAIW, het oorspronkelijke bedrijf achter het merk Caiway, dat zelfstandig bestaan heeft tussen 1981 en 2019.